Ceorl peut renvoyer à :

 le roi Cearl de Mercie, dit parfois « Ceorl » ;
 Ceorl ou Churl, un rang social peu élevé dans l'Angleterre des Anglo-Saxons ;
 Ceorl (Terre du Milieu) un personnage du légendaire de .